Појам Друз може да се односи на:
 Друз Старији, римски војсковођа и члан Јулијевско-клаудијевске династије
 Друз Млађи, син римског цара Тиберија, римски војсковођа и конзул
 Марко Ливије Друз, римски народни трибун за 91. годину п. н. е.
 Клаудије Друз, најстарији син Клаудија, будућег римског цара
 Друз Клаудије Нерон
 Друз Цезар, син Германика и Агрипине Старије